Król Maciuś Pierwszy (2002–2006) – polsko-francusko-niemiecko-węgierski serial animowany. Wyprodukowany przy współpracy z Ellipsanime i Kinderkanal. Zrealizowany na podstawie powieści Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy, opowiada o małym chłopcu, który po śmierci swojego ojca został królem, jego przyjaciółmi są Hanka, Antek i Felek.

Odcinki 
 Serial liczy 52 10-minutowe odcinki.
 I seria składa się z 26 odcinków – tytuły podano w języku francuskim.
 II seria składa się z 26 odcinków – tytuły podano w języku angielskim.
 Od 20 maja 2008 roku w TVP1 emitowana była druga seria serialu.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Król Maciuś Pierwszy w bazie BCDB (ang.)

Polskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Polskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Węgierskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2002
Seriale telewizyjne zakończone w 2006
Filmowe adaptacje utworów Janusza Korczaka
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji